Атцени () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1980) — итальянский футболист.
  (род. 1991) — итальянский жокей.
  (род 1985) — итальянский жокей.
  (1952—1995) — итальянский журналист и писатель.
  (род. 1927) — итальянский журналист и писатель.